Marbois bezeichnet:

 Marbois, eine Gemeinde im Département Eure, Frankreich

Marbois ist der Familienname folgender Personen:
 François Barbé-Marbois (1745–1837), französischer Politiker
 Sophie de Marbois-Lebrun (1785–1854), französische Philhellenin